Zlantan Ljubijankič (Ljubliana, 15 de dezembro de 1983) é um futebolista profissional esloveno, que atua como atacante pelo Urawa Reds, do Japão.

Carreira 
Zlantan Ljubijankič representou a Seleção Eslovena de Futebol na Copa do Mundo de 2010.

Títulos
NK Domžale
PrvaLiga: 2006-07
Super Copa da Eslovénia: 2007

KAA Gent
Copa da Bélgica: 2009 e 2010

Urawa Red Diamonds
 Copa Suruga Bank: 2017

Gols pela seleção

Ligações Externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Eslovénia
Futebolistas do K.A.A. Gent
Jogadores da Seleção Eslovena de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010
Futebolistas do NK Domžale
Futebolistas do Omiya Ardija
Futebolistas do Urawa Red Diamonds
Naturais de Liubliana